Hinahina bezeichnet in Neuseeland:

 die Pflanze Geranium cuneatum
 den Ort Hinahina (Neuseeland)